Un, deux, trois, soleil peut désigner :
 Un, deux, trois, soleil, un jeu enfantin ;
 Un, deux, trois, soleil, un film de Bertrand Blier de 1993 ;
 Un, deux, trois soleils,  un album de musique raï de Rachid Taha, Khaled et Faudel.